Kimi est un prénom et un toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1975), musicien bissaoguinéen
 (née en 1965), mannequin et actrice indienne
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
Kimi Räikkönen (né en 1979), pilote automobile finlandais de formule 1
Kimi Satō (née en 1949), compositrice japonaise
 (née en 1977), actrice indienne
 (née en 1950), joueur japonaise de basket-ball

Toponyme
 Kimi, une localité de la province du Houet au Burkina Faso

Titre 
 KIMI, un film américain de Steven Soderbergh sorti en 2022.

Voir aussi
Kimi ga yo hymne officiel du Japon
Kimi-tachi wa dō ikiru ka, film d'animation japonais projetée
 (君), ancien titre héréditaire japonais
, label indépendant islandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Prénom japonais